Vitanovac (gmina Bela Palanka) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka
 Vitanovac (miasto Kraljevo) – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo
 Vitanovac (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac